Mozart i Salieri – dramat Aleksandra Puszkina
 Mozart i Salieri – opera Nikołaja Rimskiego-Korsakowa